Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 2003 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Bank Austria Tennis Trophy 2003 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Karol Beck (Qualificato)
 Lars Burgsmüller (ultimo turno)
 John van Lottum (ultimo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)

 Davide Sanguinetti (Qualificato)
 Werner Eschauer (primo turno)
 Alexander Waske (Qualificato)
 Stefano Pescosolido (Qualificato)

Qualificati 

 Karol Beck
 Alexander Waske

 Davide Sanguinetti
 Stefano Pescosolido

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2003